AMT (Arcadia Machine and Tool) — американская компания по производству огнестрельного оружия.
 AMT Electronics (Asia Music Technology) — российская компания по производству гитарных эффектов.
 Intel Active Management Technology —  технология, предоставляющая удаленный доступ для управления компьютером независимо от состояния питания и ОС.
 АрселорМиттал Темиртау - казахстанская компания по производству черного металла, проката и угля.
 AMT (Automated Manual Transmission) — роботизированная коробка переключения передач.